Коняево — название населённых пунктов в России:

 Коняево — деревня в Вяткинском сельском поселении Судогодского района Владимирской области.
 Коняево — посёлок в Вяткинском сельском поселении Судогодского района Владимирской области.
 Коняево — деревня в Головинском сельском поселении Судогодского района Владимирской области.
 Коняево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Коняево — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Коняево — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Коняево — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Коняево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.